L'édition  féminine 2020 du tournoi de tennis de Lyon se déroule du 2 au  à Lyon, sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie International. Sofia Kenin remporte le tournoi en simple, Laura Ioana Paar et Julia Wachaczyk celui en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits des Russes Ekaterina Alexandrova, Margarita Gasparyan et Anastasia Pavlyuchenkova, des Tchèques Barbora Krejčíková et Kristýna Plíšková, et de l'Espagnole Paula Badosa. Elles sont respectivement remplacées par Anna-Lena Friedsam, Pauline Parmentier, Viktoriya Tomova, Mandy Minella, Tereza Martincová et Lesley Pattinama Kerkhove.

Lauréates 
En simple, l'Américaine et tête de série  Sofia Kenin remporte son cinquième titre WTA en disposant de l'Allemande Anna-Lena Friedsam. Il s'agit de son  en catégorie International.

En double, Laura Ioana Paar et Julia Wachaczyk remportent leur premier titre en collaboration en s'imposant face à Lesley Pattinama Kerkhove et Bibiane Schoofs.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Lyon
 Saison 2020 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

WTA 2020
France
Sport en France en 2020
Tennis en mars 2020